Ізабель Кошер (;  ) — французька бізнес-леді. Вона була головним виконавчим директором Engie (раніше GDF Suez) до 24 лютого 2020 року.

Ранні роки життя та освіта 
Ізабель Кошер закінчила Вищу школу в Парижі в 1987 році та інженерну школу Mines ParisTech. Вона також має ступінь магістра з квантової оптики та закінчила аспірантуру з фізики.

Кар'єра

Кар'єра в державному секторі 
З 1997 р. до 1999 р. Кошер була директором поштового та телекомунікаційного бюджетів, а потім оборонного бюджету у французькому бюджетному департаменті. У період з 1999 р. до 2002 р. вона працювала радником з промислових питань в офісі французького прем'єр-міністра Ліонеля Жоспена.

Кар'єра в приватному секторі 
Вона приєдналася до суецької компанії в 2002 році і обіймала функціональні та оперативні посади. Вона керувала французькими водними операціями, коли в 2008 році вона працювала в GDF Suez. Кошер тоді отримала посаду фінансового директора та операційного директора.

Вона була призначена в 2011 році фінансовим директором GDF Suez. У період з жовтня 2014 року по квітень 2016 року вона працювала заступником генерального директора та головним операційним директором.

2016—2020: Генеральний директор Engie 
3 травня 2016 року Кошер була призначена генеральним директором компанії Engie, замінивши Жерара Местралле. Вона стала єдиною жінкою-виконавчим директором в індексі CAC 40.

Зайнявши посаду генерального директора, Кошер уточнила та переглянула стратегію Енгі та здійснила серйозні перетворення, щоб позиціонувати Engie як «попередника» та «головного гравця» на енергетичному ринку на найближчі десятиліття. Кошер заявила, що як провідний енергетичний гравець у світі Engie повинен був «взяти на себе відповідальність» проти кліматичних змін і розглядати це не як загрозу, а як важіль для радикальних змін. Вона вважає, що цей сектор повинен зіткнутися з революцією, щоб відповісти на виклик і рухатися до світу, який є декарбонізованим, частково децентралізованим та оцифрованим і де енергія доступна всім, включаючи країни, що розвиваються.

Щоб узгодити компанію з її баченням, Кошер здійснила наступні ініціативи:
 реструктуризація групи та зменшення рівня управління, щоб Енгі став спритнішим, а персонал — більш автономним. Для забезпечення цієї мети Енгі також інвестував 300 мільйонів євро в план трансформації для вдосконалення навчання співробітників.
 продаж 20 % активів компанії на суму 15 млрд євро, особливо у вугільній енергетиці; і реінвестувати отримані кошти у відновлювані джерела енергії, такі як вітер та сонячна енергія, та розширити їх в децентралізовану енергетику, включаючи локалізовані відновлювані електростанції.
 плануючи інвестувати 1,5 мільярда євро в цифрові та різні інноваційні технології до кінця 2018 року.

Відкриті інновації та цифрові технології мають життєво важливе значення для переходу Engie, оскільки оцифровка повинна уможливити управління місцевими запасами відновлюваної енергії за допомогою інтелектуальних мереж.

Для подальшого заохочення уваги диверсифікації в Engie Кочер визначив пріоритетом збільшення різноманітності своїх персональних команд. Вона робить Engie більш міжнародною у своєму складі, і поставила за мету забезпечити щонайменше чверть керівників Engie жінками та 35 % персоналу з високим потенціалом — жінками.

У 2018 році Кошер проводила агітацію, щоб взяти на себе роль голови, коли Местралле вийшов на пенсію, але програла після того, як уряд натомість підтримав Жана-П'єра Кламадьє .

У 2019 році, вклавши 15 млрд євро в нові види діяльності, Кошер оголосила про остаточний вихід вугільної діяльності та новий стратегічний план на 2019—2021 роки. Її план — спеціалізуватися на послугах із високою доданою вартістю та відновлюваних джерелах енергії. Вона планувала інвестувати ще 12 мільярдів євро в ці заходи, частково фінансуючись за рахунок продажу 6 мільярдів євро активів (включаючи останні вугільні заводи). Вона також заявила про свій намір залишити 20 із 70 країн, де працює Engie, та зосередити діяльність групи на 20 країнах та 30 мегаполісах, переважно в Південно-Східній Азії та Африці.

До кінця 2019 року на Кошер потрапила на тиск через повідомлення про розкол стратегії всередині групи та розбіжності між членами правління щодо того, чи слід продовжувати розпродаж деяких газових активів. Згодом їй не вдалося отримати державну підтримку для відбування іншого терміну.

6 лютого 2020 року було оголошено, що її мандат на посаді генерального директора не буде поновлюватися і що Engie потрібне нове керівництво.

Інші посади 
Вона є членом правління Суецу, Axa та International Power. Вона є головою Terrawatt Initiative, глобальної некомерційної організації, призначеної для впровадження нової глобальної енергетичної суміші за трьома осями:
 впровадження сучасних технологій для заміни старих електромереж, не здатних забезпечити значне збільшення відновлюваної енергії
 забезпечення світових потреб в енергетиці в країнах, що розвиваються, шляхом розміщення нових відновлюваних активів
 відмова від викопної енергії в розвинених країнах шляхом заміни старих активів чистою та відновлюваною енергією.

Мета Terrawatt — представити готові до впровадження пропозиції на COP 23.

Визнання 
Кошер — кавалер Почесного легіону та кавалер французького Національного ордена «За заслуги».

У вересні 2017 року вона посіла третє місце у міжнародному списку найвпливовіших жінок Fortune.

Особисте життя 
У Кошер п'ятеро дітей.

Примітки

Посилання 

Персоналії:Нейї-сюр-Сен
Випускники Вищої нормальної школи (Париж)
Кавалери ордена Почесного легіону
Офіцери ордена «За заслуги» (Франція)
Уродженці Нейї-сюр-Сена
Французькі головні виконавчі директори